Il singolare del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Kathy Jordan 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Pam Shriver (campionessa)
 Kathy Jordan (finale)
 Barbara Potter (semifinali)
 Assente

 Elizabeth Smylie (primo turno)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Ann Henricksson (quarti di finale)
 Lea Antonoplis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1985